Scutari bzw. Skutari ist der Name:
 einer Stadt in Albanien, siehe Shkodra;
 eines Dorfes in Rumänien, siehe Scutari (Botoșani)
 eines Sees an der Grenze zwischen Albanien und Montenegro, siehe Skutarisee;
 des asiatischen Stadtteils von Istanbul, früher Chrysopolis, dann Escutari oder Scutari, heute Üsküdar.
 eines militärischen Detachements, siehe Skutari-Detachement